Lava — material geológico em fusão
Lava Records — gravadora estadunidense
Lava - Curta de animação da Pixar.

Ver também 
Vanua Lava — ilha de Vanuatu

Desambiguações de topônimos